Le terme vélomoteur peut désigner :
 dans le langage courant, un cyclomoteur de moins de  ayant l'apparence de la Mobylette Motobécane ;
 une catégorie administrative française de véhicule : moto n'entrant pas dans la catégorie « cyclomoteur », de , sans restriction de puissance, remplacé aujourd'hui par la catégorie « moto légère » (moto de , n'entrant pas dans la catégorie « cyclomoteur », de puissance  maximum).

Type de motocyclette